Attilio Leporati – calciatore italiano
 Lorenzo Leporati – poeta e traduttore italiano
 Pio Leporati – calciatore italiano